

Сент-Джонсвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Сент-Джонсвілл — селище, штат Нью-Йорк